Dziewczyny z Dubaju – książka Piotra Krysiaka
 Dziewczyny z Dubaju – polski film z 2021 w reżyserii Marii Sadowskiej, ekranizacja